Криштун Геннадій Ігорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Криштун Ігор Леонідович — генерал-майор Збройних сил України.